Topana vár Horvátországban, Imotski város határában
Topana község Romániában, Olt megyében
Topana falu Romániában, Topana községben, Olt megyében